Деренбург (; ):

 Деренбург — город в Германии, в земле Саксония-Анхальт.

Фамилия 
 Деренбург, Иосиф (1811—1895) — немецко-французский учёный-ориенталист.
 Деренбург, Гартвиг (1844—1908) — французский арабист.

См. также 
 Дернбург